Brudzeń Duży est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Brudzeń Duży, dans le powiat de Płock
 du village de Brudzeń Duży, chef-lieu de cette gmina